Disillusioned – cortometraggio del 1912 diretto da Hobart Bosworth
Disillusioned – cortometraggio del 1913 prodotto dalla Kinemacolor Company
Disillusioned – cortometraggio del 1914 prodotto dalla Victor Film Company
Disillusioned – film televisivo del 2018 diretto da Alexander Malt
 Disillusioned – singolo del gruppo A Perfect Circle del 2018